Nimitz peut faire référence à :
 Chester Nimitz, un militaire américain commandant des forces armées américaines de l'océan Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe Nimitz, une classe de porte-avions ;
 l', un porte-avions nucléaire de l'US Navy ;
 Nimitz, retour vers l'enfer, un film américain de science-fiction de 1980 ;
 l'Incident du Nimitz, rencontre entre des pilotes de chasse en 2004 et un objet volant non identifié (OVNI)
 le glacier Nimitz, un glacier de l'Antarctique ;
 l'Interstate 880, une autoroute américaine de la région de San Francisco aussi connue sous le nom de Nimitz Freeway ;
 l'Hawaii Route 92, une autoroute américaine de l'île d'Oahu à Hawaï aussi connue sous le nom de Nimitz Highway.
 Jack Nimitz, un saxophoniste baryton de jazz américain.
 Nimitz, personnage fictif, le chat sylvestre de Honor Harrington